Luc Rochette est un pharmacien et scientifique français, né le  au Creusot.

Biographie 

Professeur émérite à la Faculté de santé à Université de Bourgogne, son père Raymond Rochette (1906-1993) est reconnu comme le peintre de la vie industrielle.
Les travaux des équipes dirigées par Luc Rochette  se sont intéressés à l’identification et au rôle des radicaux libres ainsi qu’au stress oxydatif en physiopathologie cardiovasculaire.  Il est considéré comme un des pionniers dans ce domaine. Il a été à l’origine de la création au sein du CHU de Dijon d’un Institut de recherche cardiovasculaire. Des collaborations fructueuses ont été développées au cours de sa carrière avec des structures de recherches du Cap en Afrique du Sud (Pr L. Opie) de Montréal (Pr Jacques de Champlain et Pr R. Nadeau) et d’autres laboratoires français ou étrangers tissant un réseau reconnu   de « ponts » scientifiques.

Carrière professionnelle 

Pharmacien (1971) ; Docteur d'Etat Sciences (1976) ; professeur des universités (1977) ; il  est  actuellement professeur émérite au sein du laboratoire dont il a été à l’origine en 1991. 
Durant sa mandature professorale, il a été membre de sociétés françaises et étrangères de physiologie et de pharmacologie ; membre du Groupe de réflexion sur la recherche cardiovasculaire (GRRC) et membre du Comité international du Groupe de recherche universitaire du médicament du Québec (GRUM). II a siégé dans de nombreux comités d’évaluation de la recherche (ex Agence nationale de la recherche, Fondation de France…) et au Conseil national des universités durant plusieurs mandats.

Il a été rapporteur et expert de projets soumis à différentes instances françaises et étrangères. Il a dans ce cadre géré de nombreux contrats et missions en relation avec des structures étrangères : Canada, Liban, Roumanie, Afrique du Sud , USA, ... et conduit des thèses d'université en cotutelle internationale.
Il est actuellement professeur associé et conseiller scientifique de l'Université polytechnique (UM6P) de Ben Guerir au  Maroc.

Publications 

Sur le plan scientifique,  son activité est validée par plus de 500  publications indexées dans PubMed, plus de 700 communications, et 70 directions de thèses d’Université.

Sur PubMed : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=luc+rochette

Distinction 

Commandeur dans Ordre des Palmes Académiques

Sources 
A Université de Bourgogne : https://pec2.u-bourgogne.fr/fr/composition-de-l-equipe/luc-rochette.html

Publications, communications et thèses : https://www.researchgate.net/profile/Luc-Rochette-2

Au Conseil national des universités : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000216368?isAdvancedResult=&page=2&pageSize=10&query=Luc+Rochette&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT

Pharmacien français
Naissance en novembre 1944
Naissance au Creusot